Louga puede referirse a varios ámbitos administrativos de Senegal.

Región de Louga
Departamento de Louga
Louga (ciudad)